Kainbach ist ein geographischer Name:

 Kainbach bei Graz, Gemeinde im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Schloss Kainbach, in Kainbach bei Graz
 Kainbach (Gemeinde Kainbach bei Graz), Katastralgemeinde und Ort in der Gemeinde Kainbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

 Kainbach (Lachte), linker Zufluss der Lachte vor Steinhorst, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Obere Lachte, Kainbach, Jafelbach, Naturschutzgebiet in den Gemeinden Steinhorst, Dedelstorf, Sprakensehl und Groß Oesingen, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen

Kainbach ist Teil eines Familiennamens:

 Eder von Kainbach, österreichisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Kaibach
 Kainach
 Kainsbach
 Obere Lachte, Kainbach, Jafelbach